La saison 2020-2021 de EFL Championship est la  de la deuxième division anglaise.

Les vingt-quatre clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-trois autres pour un total de 552 matchs. La saison régulière démarre en septembre 2020 et se termine en mai 2021, les barrages de promotion se jouant par la suite. À la fin de la saison, les deux premiers sont promus en Premier League et les quatre suivants s'affrontent en barrages. Les trois derniers sont quant à eux relégués en League One.

Les 24 clubs participants 
Un total de vingt-quatre équipes participent au championnat, dix-huit d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent trois promus de League One et trois relégués de Premier League.

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Matchs

Barrages de promotion

Meilleurs buteurs

Récompenses de la saison

Récompenses mensuelles 
Le tableau suivant récapitule les différents vainqueurs des titres honorifiques d'entraîneur et de joueur du mois.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Championship
Premier League 2020-2021
League One 2020-2021
League Two 2020-2021
National League 2020-2021

Lien externe 
 Site officiel

2020-2021
Football M2
Angleterre M2
Championnat M2